La expresión uno a uno puede referirse a:

 En matemáticas:
 Función uno a uno, también llamada función inyectiva.
 Correspondencia uno a uno también llamada función biyectiva o correspondencia biunívoca.

 En economía:
 Al período de aplicación de la Ley de Convertibilidad del Austral.